Dit is een lijst van planetoïden 3001-3100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (3001) Michelangelo || 1982 BC1 || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (3002) Delasalle || 1982 FB3 || 20 maart 1982 || H. Debehogne
|-
| (3003) Konček || 1983 YH || 28 december 1983 || A. Mrkos
|-
| (3004) Knud || 1976 DD || 27 februari 1976 || R. M. West
|-
| (3005) Pervictoralex || 1979 QK2 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (3006) Livadia || 1979 SF11 || 24 september 1979 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3007) Reaves || 1979 UC || 17 oktober 1979 || E. Bowell
|-
| (3008) Nojiri || 1938 WA || 17 november 1938 || K. Reinmuth
|-
| (3009) Coventry || 1973 SM2 || 22 september 1973 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3010) Ushakov || 1978 SB5 || 27 september 1978 || Ljoedmila Tsjernych
|-
| (3011) Chongqing || 1978 WM14 || 26 november 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3012) Minsk || 1979 QU9 || 27 augustus 1979 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3013) Dobrovoleva || 1979 SD7 || 23 september 1979 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3014) Huangsushu || 1979 TM || 11 oktober 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3015) Candy || 1980 VN || 9 november 1980 || E. Bowell
|-
| (3016) Meuse || 1981 EK || 1 maart 1981 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (3017) Petrovič || 1981 UL || 25 oktober 1981 || A. Mrkos
|-
| (3018) Godiva || 1982 KM || 21 mei 1982 || E. Bowell
|-
| (3019) Kulin || 1940 AC || 7 januari 1940 || G. Kulin
|-
| (3020) Naudts || 1949 PR || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (3021) Lucubratio || 1967 CB || 6 februari 1967 || P. Wild
|-
| (3022) Dobermann || 1980 SH || 16 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (3023) Heard || 1981 JS || 5 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (3024) Hainan || 1981 UW9 || 23 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3025) Higson || 1982 QR || 20 augustus 1982 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (3026) Sarastro || 1977 TA1 || 12 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (3027) Shavarsh || 1978 PQ2 || 8 augustus 1978 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3028) Zhangguoxi || 1978 TA2 || 9 oktober 1978 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3029) Sanders || 1981 EA8 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3030) Vehrenberg || 1981 EH16 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3031) Houston || 1984 CX || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3032) Evans || 1984 CA1 || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3033) Holbaek || 1984 EJ || 5 maart 1984 || K. Augustesen, P. Jensen, H. J. Fogh Olsen
|-
| (3034) Climenhaga || 1917 SE || 24 september 1917 || M. F. Wolf
|-
| (3035) Chambers || 1924 EJ || 7 maart 1924 || K. Reinmuth
|-
| (3036) Krat || 1937 TO || 11 oktober 1937 || G. N. Neujmin
|-
| (3037) Alku || 1944 BA || 17 januari 1944 || Y. Väisälä
|-
| (3038) Bernes || 1978 QB3 || 31 augustus 1978 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3039) Yangel || 1978 SP2 || 26 september 1978 || Ljoedmila Zjoeravleva
|-
| (3040) Kozai || 1979 BA || 23 januari 1979 || W. Liller
|-
| (3041) Webb || 1980 GD || 15 april 1980 || E. Bowell
|-
| (3042) Zelinsky || 1981 EF10 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3043) San Diego || 1982 SA || 20 september 1982 || E. F. Helin
|-
| (3044) Saltykov || 1983 RE3 || 2 september 1983 || N. V. Metlova, N. E. Koerotsjkin
|-
| (3045) Alois || 1984 AW || 8 januari 1984 || J. Wagner
|-
| (3046) Molière || 4120 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3047) Goethe || 6091 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3048) Guangzhou || 1964 TH1 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3049) Kuzbass || 1968 FH || 28 maart 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (3050) Carrera || 1972 NW || 13 juli 1972 || C. Torres
|-
| (3051) Nantong || 1974 YP || 19 december 1974 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3052) Herzen || 1976 YJ3 || 16 december 1976 || Ljoedmila Tsjernych
|-
| (3053) Dresden || 1977 QS || 18 augustus 1977 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3054) Strugatskia || 1977 RE7 || 11 september 1977 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3055) Annapavlova || 1978 TR3 || 4 oktober 1978 || T. M. Smirnova
|-
| (3056) INAG || 1978 VD1 || 1 november 1978 || K. Tomita
|-
| (3057) Mälaren || 1981 EG || 9 maart 1981 || E. Bowell
|-
| (3058) Delmary || 1981 EO17 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3059) Pryor || 1981 EF23 || 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3060) Delcano || 1982 RD1 || 12 september 1982 || P. Wild
|-
| (3061) Cook || 1982 UB1 || 21 oktober 1982 || E. Bowell
|-
| (3062) Wren || 1982 XC || 14 december 1982 || E. Bowell
|-
| (3063) Makhaon || 1983 PV || 4 augustus 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (3064) Zimmer || 1984 BB1 || 28 januari 1984 || E. Bowell
|-
| (3065) Sarahill || 1984 CV || 8 februari 1984 || E. Bowell
|-
| (3066) McFadden || 1984 EO || 1 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3067) Akhmatova || 1982 TE2 || 14 oktober 1982 || Ljoedmila Zjoeravleva, L. G. Karachkina
|-
| (3068) Khanina || 1982 YJ1 || 23 december 1982 || Ljoedmila Karatsjkina
|-
| (3069) Heyrovský || 1982 UG2 || 16 oktober 1982 || Z. Vávrová
|-
| (3070) Aitken || 1949 GK || 4 april 1949 || Universiteit van Indiana
|-
| (3071) Nesterov || 1973 FT1 || 28 maart 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (3072) Vilnius || 1978 RS1 || 5 september 1978 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3073) Kursk || 1979 SW11 || 24 september 1979 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3074) Popov || 1979 YE9 || 24 december 1979 || Ljoedmila Zjoeravleva
|-
| (3075) Bornmann || 1981 EY15 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (3076) Garber || 1982 RB1 || 13 september 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (3077) Henderson || 1982 SK || 22 september 1982 || E. Bowell
|-
| (3078) Horrocks || 1984 FG || 31 maart 1984 || E. Bowell
|-
| (3079) Schiller || 2578 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3080) Moisseiev || 1935 TE || 3 oktober 1935 || P. F. Sjajn
|-
| (3081) Martinůboh || 1971 UP || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (3082) Dzhalil || 1972 KE || 17 mei 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (3083) OAFA || 1974 MH || 17 juni 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (3084) Kondratyuk || 1977 QB1 || 19 augustus 1977 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3085) Donna || 1980 DA || 18 februari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (3086) Kalbaugh || 1980 XE || 4 december 1980 || E. Bowell
|-
| (3087) Beatrice Tinsley || 1981 QJ1 || 30 augustus 1981 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (3088) Jinxiuzhonghua || 1981 UX9 || 24 oktober 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3089) Oujianquan || 1981 XK2 || 3 december 1981 || Purple Mountain Observatory
|-
| (3090) Tjossem || 1982 AN || 4 januari 1982 || J. Gibson
|-
| (3091) van den Heuvel || 6081 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3092) Herodotus || 6550 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3093) Bergholz || 1971 MG || 28 juni 1971 || T. M. Smirnova
|-
| (3094) Chukokkala || 1979 FE2 || 23 maart 1979 || Nikolaj Tsjernych
|-
| (3095) Omarkhayyam || 1980 RT2 || 8 september 1980 || Ljoedmila Zjoeravleva
|-
| (3096) Bezruč || 1981 QC1 || 28 augustus 1981 || Z. Vávrová
|-
| (3097) Tacitus || 2011 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3098) van Sprang || 4579 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (3099) Hergenrother || 1940 GF || 3 april 1940 || Y. Väisälä
|-
| (3100) Zimmerman || 1977 EQ1 || 13 maart 1977 || Nikolaj Tsjernych|}

Planetoïdenlijsten